Георгий Александрович Лезин ( — ) — советский ватерполист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, заслуженный мастер спорта СССР. Победитель Спартакиады народов СССР 1956 года.

Биография 
В 1943 году работал помощником электромонтера на Горьковском заводе, ремонтировал танки . После войны занимался водным поло в Ленинграде. 

В последнее время тренировал студенческую команду РГМУ имени Пирогова по плаванию. Участвовал в ветеранском плавании, выступал на соревнованиях категории Мастерс.

Семья 
 Дочь — Елена Георгиевна Чаун (урождённая Лезина, р. 1962), советская и российская ватерполистка, тренер по плаванию. Мастер спорта СССР. Чемпион СССР по водному поло (1983).
 Сын — Всеволод Георгиевич Лезин ( р. 1967-2015 ) , советский ватерполист, пловец,тренер по плаванию. Мастер спорта СССР. Специалист в области массажа высшей категории.
 Зять — Эдуард Юрьевич Чаун (р. 1963), советский пловец, российский тренер по плаванию. Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный тренер России. Личный тренер Анастасии Чаун.
 Внуки:
 Анастасия Эдуардовна Чаун (р. 1988), российская пловчиха. Чемпионка Европы 2010 года на дистанции 200 м брассом на длинной и короткой воде. Чемпионка России 2012 года на дистанции 200 м брассом.
 Валерия Эдуардовна Чаун (р. 1990), российская пловчиха, детский тренер по плаванию.
 Антон Эдуардович Чаун (р. 1992), российский пловец. Мастер спорта России.
 Кирилл Всеволодович Лезин (р.1995 ) российский хоккеист , КМС , судья по хоккею с шайбой (Федерация Хоккея Москвы, Молодежная Хоккейная Лига )
 Юлия Всеволодовна Лезина (р.1992 ) российская волейболистка , тренер-преподаватель по волейболу.

Спортивные достижения 
 серебряный призер чемпионата мира среди студентов - 1955 г.
 серебряный призер чемпионата мира среди студентов - 1957 г.
 победитель Спартакиады народов СССР - 1956 г.
 бронзовый призер XVI Олимпийских игр в Мельбурне по водном поло.
 четырехкратный чемпион и рекордсмен России в эстафетном плавании.

Ссылки 
 Заслуженные мастера спорта СССР по водному поло
 Всероссийская федерация плавания
Заслуженные мастера спорта СССР